Malcohas est le nom normalisé français de 12 à 13 espèces d'oiseaux du sud-est asiatique, apparentés aux Coucous. 

Ce terme dérive du cingalais Mal koha et se traduit par « coucou des fleurs ». 

Avec les Calobates et les Couas, ils forment la sous-famille des Phaenicophaeinae. Les malcohas ne sont pas des parasites des nids.

Le genre des espèces diffère selon les auteurs (le premier cité est celui donné par la liste d'Alan P. Peterson).

Liste des espèces 
 Grand Malcoha — voir Malcoha sombre
 Malcoha à bec peint — Rhamphococcyx calyorhynchus ou Phaenicophaeus calyorhynchus
 Malcoha à bec vert — Phaenicophaeus viridirostris ou Rhopodytes viridirostris
 Malcoha à face rouge — Phaenicophaeus pyrrhocephalus
 Malcoha à sourcils rouges — Dasylophus superciliosus ou Phaenicophaeus superciliosus
 Malcoha à ventre roux — Phaenicophaeus sumatranus ou Rhopodytes sumatranus
 Malcoha de Barrot — ?
 Malcoha de Diard — Phaenicophaeus diardi ou Rhopodytes diardi
 Malcoha de Duvaucel — voir Malcoha de Raffles
 Malcoha de Raffles — Phaenicophaeus chlorophaeus ou Rhinortha chlorophaea
 Malcoha frisé — Dasylophus cumingi ou Phaenicophaeus cumingi
 Malcoha javanais — Phaenicophaeus javanicus ou Zanclostomus javanicus 
 Malcoha rouverdin — Phaenicophaeus curvirostris ou Zanclostomus curvirostris 
 Malcoha sirkir — Taccocua leschenaultii ou Phaenicophaeus leschenaultii
 Malcoha sombre — Phaenicophaeus tristis ou Rhopodytes tristis

Références 
 Liste des oiseaux du Monde (M)

Nom d'oiseau ambigu